Plaisirs défendus, film français d'Alberto Cavalcanti, sorti en 1932
 Plaisirs défendus, téléfilm érotique français de Marc Riva, diffusé en 2005